Дзанотти () — может означать:

 Дзанотти — населённый пункт в коммуне Гамбульяно, в провинции Виченца, в регионе Венето.

Фамилия 
Дзанотти — итальянская фамилия. Известные носители:
 Дзанотти, Гуэррино (род.1962) — сан-маринский политический деятель, капитан-регент Сан-Марино в 2014—2015 годах.
 Дзанотти, Джампьетро (1674—1765) — итальянский художник болонской школы, писатель и историк искусства периода позднего барокко и начала рококо.
 Дзанотти, Маттиа (род. 2003) — итальянский футболист, защитник.
 Дзанотти, Франческо Мария (1692—1777) — итальянский учёный-философ.
  (род. 1971) — итальянский футболист.
  (1709—1782) — итальянский астроном и инженер.